Дженива може да се отнася за:
 Градове в Съединените щати
 Дженива (Небраска)
 Дженива (Ню Йорк)
 Дженива (окръг), окръг в Алабама, Съединените щати